Faverolles pode se referir a:
 Faverolles (Aisne)
 Faverolles (Cantal)
 Faverolles (Eure-et-Loir)
 Faverolles (Haute-Marne)
 Faverolles (Indre)
 Faverolles (Orne)
 Faverolles (Somme)

Desambiguações de topônimos